Subsónico puede referirse a:

 La velocidad subsónica, régimen de vuelo de los aviones menor que la velocidad del sonido.
 El avión subsónico, aquel que vuela por debajo de la velocidad del sonido.
 El vuelo subsónico, aquel que se realiza por debajo de la velocidad del sonido.
 El túnel de viento subsónico.

Aerodinámica
Mecánica de fluidos